

Patronyme

 Levan Tskitishvili (1976-), ancien basketteur géorgien ;
 Nikoloz Tskitishvili (1983-), ancien footballeur géorgien.

Patronyme géorgien